Jim Cummins (né le  à Dearborn, Michigan aux États-Unis) est un joueur professionnel américain de hockey sur glace.

Carrière de joueur

Il a été repêché au ,  au total par les Rangers de New York au repêchage d'entrée de 1989.

Statistiques
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1988-1989|| Spartans de Michigan State || NCAA ||36 ||3 ||6 ||9 ||100 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 1989-1990|| Spartans de Michigan State || NCAA ||41 ||8 ||7 ||15 ||94 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 1990-1991|| Spartans de Michigan State || NCAA ||34 ||9 ||6 ||15 ||110 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 1991-1992|| Red Wings de l'Adirondack || LAH ||65 ||7 ||13 ||20 ||338 ||5 ||0 ||0 ||0 ||9 
|-
| 1991-1992|| Red Wings de Détroit || LNH ||1 ||0 ||0 ||0 ||7 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 1992-1993|| Red Wings de l'Adirondack || LAH ||43 ||16 ||4 ||20 ||179 ||3 ||1 ||3 ||4 ||4 
|-
| 1992-1993|| Red Wings de Détroit || LNH ||7 ||1 ||1 ||2 ||58 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 1993-1994|| Knights d'Atlanta || LIH ||7 ||4 ||5 ||9 ||14 ||13 ||1 ||2 ||3 ||90 
|-
| 1993-1994|| Bears de Hershey || LAH ||17 ||6 ||6 ||12 ||70 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 1993-1994|| Flyers de Philadelphie || LNH ||22 ||1 ||2 ||3 ||71 ||- ||- ||- ||- ||-  
|-
| 1993-1994|| Lightning de Tampa Bay || LNH ||4 ||0 ||0 ||0 ||13 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 1994-1995|| Lightning de Tampa Bay || LNH ||10 ||1 ||0 ||1 ||41 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 1994-1995|| Blackhawks de Chicago || LNH ||27 ||3 ||1 ||4 ||117 ||14 ||1 ||1 ||2 ||4 
|-
| 1995-1996|| Blackhawks de Chicago || LNH ||52 ||2 ||4 ||6 ||180 ||10 ||0 ||0 ||0 ||2 
|-
| 1996-1997|| Blackhawks de Chicago ||  LNH ||65 ||6 ||6 ||12 ||199 ||6 ||0 ||0 ||0 ||24 
|-
| 1997-1998|| Blackhawks de Chicago ||  LNH ||55 ||0 ||2 ||2 ||178 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 1997-1998|| Coyotes de Phoenix || LNH ||20 ||0 ||0 ||0 ||47 ||3 ||0 ||0 ||0 ||4 
|-
| 1998-1999|| Coyotes de Phoenix ||  LNH ||55 ||1 ||7 ||8 ||190 ||3 ||0 ||1 ||1 ||0 
|-
| 1999-2000|| Canadiens de Montréal || LNH ||47 ||3 ||5 ||8 ||92 ||- ||- ||- ||- ||-  
|-
| 2000-2001|| Mighty Ducks d'Anaheim || LNH ||79 ||5 ||6 ||11 ||167 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2001-2002|| Mighty Ducks de Cincinnati || LAH ||11 ||1 ||4 ||5 ||39 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2001-2002|| Mighty Ducks d'Anaheim || LNH ||2 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2001-2002|| Islanders de New York || LAH ||10 ||0 ||0 ||0 ||31 ||1 ||0 ||0 ||0 ||9 
|-
| 2003-2004|| Avalanche du Colorado ||  LNH ||55 ||1 ||2 ||3 ||147 ||- ||- ||- ||- ||- 

|511 ||24 ||36 ||60 || ||37 ||1 ||2 ||3 ||43

Références 

Naissance en mai 1970
Naissance à Dearborn (Michigan)
Joueur américain de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace des Spartans de Michigan State
Choix de repêchage des Rangers de New York
Joueur des Red Wings de Détroit
Joueur des Flyers de Philadelphie
Joueur du Lightning de Tampa Bay
Joueur des Blackhawks de Chicago
Joueur des Coyotes de Phoenix
Joueur des Canadiens de Montréal
Joueur des Mighty Ducks d'Anaheim
Joueur des Islanders de New York
Joueur de l'Avalanche du Colorado
Joueur des Red Wings de l'Adirondack
Joueur des Knights d'Atlanta
Joueur des Bears de Hershey
Joueur des Mighty Ducks de Cincinnati
Champion de la Coupe Calder
Attaquant de hockey sur glace